Las Tinajas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Tinajas, Aguascalientes, Calvillo, 
 Las Tinajas, delstaten Mexiko, Cuautitlán Izcalli, 
 Las Tinajas, Apatzingán, 
 Las Tinajas, Guerrero, 
 Las Tinajas, Peribán, 
 Las Tinajas, Querétaro Arteaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar